Le tournoi de tennis de Perth est un tournoi de tennis. L'édition féminine 1967 se dispute du 2 au .

Françoise Dürr remporte le simple dames. En finale, elle bat Rosie Casals.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Françoise Dürr et Gail Sherriff.

En double mixte, la paire Gail Sherriff et Tony Roche enlève le titre.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Résultats en double mixte

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis de Perth

dames 1967
Perth
Tennis en Australie en 1967
Sport en janvier 1967